Die Zinke oder der Zinken steht für:

 Zahnung, die langen und spitzen Fortsätze eines Werkzeugs
 Zinken (Geheimzeichen), Geheimzeichen des fahrenden Volkes
 eine unauffällige Markierung für Spielkarten, siehe Gezinkte Karten
 Teil der Zinkung, siehe Holzverbindung#Zinkung und Gratung
 Zinken (Landmaschinen), ein Bauteil an Landmaschinen zur Bodenbearbeitung
 Zinke (Galerie), Berlin-Kreuzberg
 Zink (Musik), ein Blasinstrument
 Zinken (Wohnplatz), eine verstreute Ansiedlung von Einzelhäusern, im Alemannischen auch für Weiler
 Zinken (Archäologie) für eine steinzeitliche Geräteform
 umgangssprachlich scherzhaft-albern bis derb für Nase

Zinken ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zinken (Gemeinde Molln), Ort bei Molln in Oberösterreich
 Zinken (Gemeinde Pfarrwerfen), Siedlung bei Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
Berge:
 Seckauer Zinken, 2398 m, einer der Hauptgipfel der Seckauer Tauern
 Zinken (Dachstein), Ausseer Zinken, 1854 m, Gipfel südlich von Bad Aussee
 Zinken (Sorgschrofen), 1613 m, ein Nebengipfel des Sorgschrofen
 Scheibenberg (Ybbstaler Voralpen), der Hauptgipfel, 1400 m, steirisch-niederösterreichische Grenze
 Zinkenkopf, Halleiner/Dürrnberger Zinken, 1332 m, Schiberg bei Hallein

Zinke ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Zinke (1892–1963), österreichischer Chemiker
 Anna Zinke (1892–1958), hessische Politikerin
 Annelore Zinke (* 1958), deutsche Turnerin
 Charlotte Zinke (geborene Matschke; 1891–1944), deutsche Politikerin
 Claudia Zinke (* 1963), deutsche Politikerin (SPD), Staatssekretärin in Berlin
 Detlef Zinke (1947–2022), Kunsthistoriker in Freiburg im Breisgau
 Ekhard Zinke (* 1954), deutscher Jurist, Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes
 Georg Gottfried Zinke, erkannte erstmals die Infektiosität des Speichels bei Tollwut
 Georg Heinrich Zinke (1662–1729), Pastor in Altenroda, Baumeister dreier Kirchen in Altenroda (1718) und Nachbargemeinden
 Gustav Zinke (1885–1954), österreichischer Geologe
 Helmut Zinke (1930–2020), deutscher Sprengmeister
 Holger Zinke (* 1963), deutscher Biochemiker und Unternehmer; Gründer der Brain AG im hessischen Zwingenberg
 Johann Wenzel Zinke (1797–1858), österreichischer Kupferstecher 
 Johannes Zinke (1903–1968), deutscher katholischer Priester, Theologe, Caritasdirektor und apostolischer Protonotar
 Margit Zinke (1914–1945), deutsche kommunistische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 Olaf Zinke (* 1966), deutscher Eisschnellläufer
 Othmar Daniel Zinke (1664–1738), Abt der Benediktinerklöster Břevnov, Braunau, Politz und Wahlstatt
 Otto Zinke (1908–1999), deutscher Hochschul-Professor für Hochfrequenzmesstechnik
 Paul Zinke (1901–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Regina Zinke, deutsche Fußballspielerin
 Ryan Zinke (* 1961), US-amerikanischer Politiker

 Thomas C. Zinke (* 1967), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Zincke
 Zincken